

AGS peut signifier :

Aéroport 
  ;

Association 
 Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés, un organisme français garantissant les créances des salariés en cas de faillite de leur entreprise ;
 Art Generation Show, l'association artistique de l'ESG Management School ;

Automobile 
 Automobiles Gonfaronnaises Sportives, une ancienne écurie de course automobile française ;

Éducation 
  ;

Divers 
 Agusan del Sur, selon le code ISO 3166-2:PH des régions des Philippines ;
 Surveying Ship, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 Alliance Ground  Surveillance, un projet de système de reconnaissance de l'OTAN ;
 acide gras saturé ;
 assurance garantie des salaires, une cotisation patronale en France ;
 Ahmed Gaïd Salah

Logiciels 
 Adventure Game Studio, un logiciel de création de jeux vidéo ;

Aéronautique 
 Apollo Abort Guidance System, un système de guidage utilisé par le programme spatial Apollo.